Јењић може бити:

 Јењић (Доњи Жабар), насељено мјесто у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Јењић (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација БиХ, БиХ